45 км — пассажирская железнодорожная платформа Воткинского направления Ижевского отделения Горьковской железной дороги. Расположена в непосредственной близости от городской черты Ижевска, напротив починка Дома 45 км. Время движения от Ижевского вокзала — 18 минут.

Описание 
Платформа расположена с юго-восточной стороны Ижевска, примерно в 500 м к востоку от строящегося жилого района Полесье (пос. Октябрьский). Рядом с платформой проходит Гольянский тракт, на котором имеется железнодорожный переезд.

К северу от платформы протекает река Чемошурка. К югу от платформы находится починок 45 км.

Платформа бокового типа. Расположена с северной стороны Воткинской железнодорожной линии на перегоне Позимь — Вожой. Платформа низкая, узкая, короткая. Рассчитана на приём 1 вагона. Турникетами и билетной кассой не оборудована.

В 2012 году проведена реконструкция платформы с установкой защитного ограждения.

Пассажирское сообщение только пригородное. Единственный поезд — «Ижевск — Воткинск».

Выход с платформы к Домам 45 км, Гольянскому тракту. По Гольянскому тракту можно выйти к пос. Октябрьский.

Ближайшая остановка общественного транспорта — «Поворот на опытную станцию». Находится к северу от платформы по Гольянскому тракту у поста ДПС. Пересадка на автобусы № 281, 301, 321, 331 и маршрутное такси № 101, 341, 367.

Примечания

Ссылки 
 Расписание поездов по платформе 45 км

Железнодорожные станции и платформы Удмуртии